Distort — збірка реміксів, зроблених на композиції з дебютного альбому каліфорнійського гурту Collide, видана 1998 року.

Трек-лист

Реліз 1998 року 
Pandora's Box (Opened Remix by Statik)
Son of Preacher Man (Bat Remix by Statik)
Falling Up (Egypt Remix by Spirits In Sin)
Whip It Version 2.0 (Remixed by Statik)
Beneath the Skin (Razors Edge Remix by Das Ich)
Obsession Version 2.0 (Remixed by Statik)
Violet's Dance (Abstract Dub Fuck by Alien Faktor)
Falling Up (Full Moon Remix by Waiting for God)
Black (Pitched Remix by Crocodile Shop)
Pandora's Box (Ultrajet Remix by T.H.C.)
Strange (Bizarre Remix by SMP)
Deep (2Deep Remix by Regenerator)
Violet's Dance (Blister Feet Remix by Idiot Stare)
Fear No Evil

Реліз 2006 року 
 Pandora's Box — opened remix (version 2.0) — Statik (2006)
 Son of Preacher Man — Bat remix — Statik
 Falling Up — Egypt remix — Spirits In Sin
 Whip It — (Version 3.0) remix — Statik (2006)
 Beneath the Skin — Razors Edge remix — Das Ich
 Obsession — (Version 3.0) — Statik (2006)
 Violet's Dance — Abstract Dub Fuck — Alien Faktor
 Falling Up — Full Moon remix — Waiting for God
 Black — Pitched remix — Crocodile Shop
 Pandora's Box — Ultrajet remix — T.H.C.
 Strange — Bizarre remix — SMP
 Deep — 2Deep remix — Regenerator
 Violet's Dance — Blister Feet remix — Idiot Stare
 Fear No Evil — (version 2.0) (2006)
 Felix the Cat — (version 2.0) (2006)

Технічні дані 
Artwork By [Cover] — T.J. Barrial
Artwork By [Graphics] — Dave Keefer
Artwork By [Photography, Concept, Layout] — Collide
Synthesizer — Statik (4)
Vocals — kaRIN (3)

Альбоми Collide
Музичні альбоми 1998